Carl Zeiss peut désigner :
 Carl Zeiss, un ingénieur, fondateur de l'entreprise du même nom
 Carl Zeiss (entreprise), un fabricant d'optiques
 Carl Zeiss Meditec, une division de l'entreprise du même nom
 Carl Zeiss Vision, une division de l'entreprise du même nom
 le lycée Carl-Zeiss, un lycée
 le FC Carl Zeiss Jena, un club de football